Ел Бридон има више значења:

 Ел Бридон, Ипико (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Бридон (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику